Wordt Vervolgd (tijdschrift), een tijdschrift van Amnesty International
Wordt Vervolgd (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma over tekenfilms en strips
de Nederlandstalige versie van het Belgische stripmaandblad (À suivre)
Eppo Wordt Vervolgd, stripweekblad, verscheen tussen 1985 en 1988